Эджвер Роуд — часть трассы A5, главная улица Большого Лондона. Проходит 10 миль по идеально прямой линии, что необычно для уличной сети Лондона.

Станции метро 
«Эджвер-роуд» — название станций метрополитена в Лондоне. Построены в разное время, на разных линиях, имеют разные географические координаты:
 «Эджвер-роуд» — станция метро, линии Хаммерсмит-энд-Сити, Дистрикт и Кольцевая.
 «Эджвер-роуд» — станция метро, линия Бейкерлоо.

См. также 
 «Эджвер» — станция метро (Северная линия, Лондон).